Heyland oder Heylandt ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Heinrich Heyland (1869–1943), deutscher Elektrotechniker, der das Kreisdiagramm der Asynchronmaschine erdachte
 Carl Heyland (1889–1952), deutscher Staats- und Beamtenrechtler
 Johann August Hermann Heylandt (1799–1865), deutscher Arzt und Stadtphysicus

Siehe auch:
 Heiland (Begriffsklärung)
 Heylandt